George Maior este numele purtat de mai mulți oameni:
George Maior (n. 1967), om politic și diplomat, fost senator
George Maior (1862-sec. XX), preot român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
George Maior (1855-1927), agronom român